Atajo puede tener, aparte de su sentido genérico, los siguientes significados específicos:
 , un archivo que solo contiene la ubicación de otro archivo en la computadora.
 Atajo de teclado, una combinación de teclas que brinda acceso más rápido a un comando u operación.
 Atajo de un camino, tomar el camino corto que el largo, pero tiene el mismo fin.

 Wikipedia:Atajos, es una forma de redirigir artículos en la Wiki. Más información en Wikipedia:Redirecciones.